Der Scottish League Cup wurde 1982/83 zum 37. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 14. August 1982 und endete mit dem Finale am 4. Dezember 1982 im Hampden Park von Glasgow. Offiziell wurde der Pokalwettbewerb als Skol Scottish League Cup ausgetragen. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers, die im Vorjahr das Finale gegen Dundee United mit 2:1 gewannen. Bei der diesjährigen Austragung kamen die Rangers wiederholt in das Endspiel. Im Finale unterlag die Mannschaft allerdings dem Stadtrivalen aus Glasgow, dem Celtic FC im Old Firm. Im achten direkten aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Ligapokalfinale konnte Celtic zum vierten Mal gewinnen, und zum neunten Mal insgesamt. Zum Rekord der Rangers fehlten noch zwei Siege.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 8. September 1982.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. August und 1. September 1982.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1982.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. und 28. August 1982.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 6. und 8. September 1982.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 8. und 22. September, die Rückspiele am 22. September und 6. Oktober 1982.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 27. Oktober, die Rückspiele am 10. November 1982.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1982/83 bei statto.com

1982/83
Fußballsaison 1982/83